Забранский или Забрански () — фамилия. Известные носители:
 Забранский, Адольф (1909—1981) — чешский живописец, график и иллюстратор литературы.
 Забранский, Владислав Владимирович (род. 1990) — украинский журналист, редактор новостей, правозащитник, общественный деятель.
 Забрански, Либор (род. 1973) — чешский хоккеист, хоккейный функционер, тренер.
 Забранский, Руслан Михайлович (род. 1971) — украинский футболист.